Radó Sándor (1880–1960) építészmérnök, műépítész 
 Radó Sándor (1890–1972) pszichoanalitikus
 Radó Sándor (1891–1944) színész
 Radó Sándor (1899–1981) geográfus, térképész, egyetemi tanár, kém